Бриџвотер има више значења:
 Бриџвотер (Масачусетс)
 Бриџвотер (Ајова)
 Бриџвотер (Вирџинија)
 Бриџвотер (Јужна Дакота)
 Бриџвотер (Њујорк)
 Бриџвотер (Пенсилванија)